Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 472 dans le monde.

 Route fédérale 472 en Allemagne
 BR-472 au Brésil  
 Route nationale 472 en France